Serracino est un patronyme italien et maltais notamment porté par :

Par ordre alphabétique :
  Erin Serracino Inglott (1904–1983), poète, dramaturge, romancier, écrivain, lexicographe, philologue et traducteur maltais ;
  (1766–1823), architecte italo-américain ;
 Peter Serracino Inglott (1936–2012), professeur d'université et homme politique maltais.

Notes et références 

Patronyme italien
Patronyme maltais